Weberbauer ist der Familienname folgender Personen:

 August Weberbauer (1871–1948), deutscher Biologe
 Josef Weberbauer (* 1998), österreichischer Fußballspieler